Pacific Western Transportation  — транспортная компания, предоставляющая услуги автобусных перевозок в канадских провинциях Британская Колумбия, Альберта, Саскачеван, Онтарио, Новая Шотландия и Юкон. Перевозчик обеспечивает школьные перевозки, услуги муниципального транспорта, пассажирские перевозки в аэропорту, а также чартерные автобусы пригородного и междугороднего сообщения. С 2022 года является дочерней компанией Student Transportation of America.

Подразделения 
Группа компаний Pacific Western Transportation разделена на четыре подразделения:

1) Подразделение PWT Motor Coach предоставляет междугородние регулярные, а также коммерческие чартерные перевозки по Альберте, специальные медицинские услуги в Британской Колумбии, а также услуги пассажирских и чартерных перевозок в аэропорту в Онтарио.

2) Подразделение PWT Employee обслуживает Форт Мак-Мюррей и нефтяные месторождения Атабаски в северной Альберте .

3) Подразделение PWT Student Transportation работает в Британской Колумбии, Альберте, Саскачеване, Юконе, Новой Шотландии и Онтарио.

4) Подразделение PWT Transit работает в Британской Колумбии, Альберте и Онтарио.

Фирменные автобусные линии

Red Arrow 
Red Arrow обеспечивает междугородние автобусные перевозки между Фортом-Мак-Мюррей, Эдмонтоном, Ред-Дир, Калгари, Летбридж и аэропортом Калгари. Подвижной состав Red Arrow состоит из автобусов Prevost H3-45, оборудованных подъёмником для инвалидных колясок, ремнями безопасности, Wi-Fi и буфетом.

Ebus 
Услуга Ebus была запущена 11 октября 2011 г. и обслуживается автобусами Prevost H3-45 и Prevost X3-45. Эта дочерняя компания Red Arrow курсирует между Эдмонтоном, Ред-Диром, Форт-Мак-Мюрреем и Калгари (Альберта), а также Камлупсом, Келоуной и Ванкувером (Британская Колумбия). Обслуживание рейсов между Эдмонтоном и Камлупсом осуществляется в рамках партнерства с Thompson Valley Charters.

BC Bus North 
BC Bus North — междугородний автобус в северной части Британской Колумбии.

On-It Regional Transit 
On-It Regional Transit — это пригородное автобусное сообщение из Кокрейн и Окотокс в Калгари, а также сезонное сообщение с Банфом и Канмором.

Northern Health Connections 
Northern Health Connections объединяет отдаленные общины в Британской Колумбии с медицинскими учреждениями.

Вахтовые автобусные линии

Diversified Transportation 
Diversified Transportation  — автобусная транспортная компания, базирующаяся в Форт-Мак-Мюррее, предоставляет услуги вахтовых перевозок для местных промышленных организаций и месторождений, а также организуют местные системы городского транспорта.

Школьные автобусные линии

Southland Transportation 
Southland Transportation — автобусная компания из Калгари, которая предоставляет школьные автобусы местным школьным советам.

Prairie Bus Lines 
Компания Prairie Bus Lines базируется в Ред-Дире и предоставляет в основном услуги школьных перевозок, а также перевозок для промышленных предприятий.

Standard Bus 
Standard Bus - базируется в Британской Колумбии.

Услуги общественного транспорта

Альберта 

 Сент-Альберт Транзит - система общественного транспорта в городе Сент-Альберт, Альберта, Канада;
 Ледюк Транзит - система общественного транспорта в городе Ледюк, Альберта, Канада;
 Форт Саск Транзит - система общественного транспорта в городе Форт-Саскачеван, Альберта, Канада;
 Эйрдри Транзит - система общественного транспорта в городе Эйрдри, Альберта, Канада.

Британская Колумбия 

 Транспортная система принца Джорджа
 Транспортная система Уистлера

Закрытые направления

PW Airport Express 
PW Airport Express был создан после закрытия компании Grey Coach, которая обладала правами на управление маршрутом в международный аэропорт Торонто Пирсон. Маршрут соединял центр Торонто с аэропортом Пирсон.

Рейсы PW Airport Express были закрыты 31 октября 2014 года из-за сокращения количества пассажиров и ожидаемого открытия железнодорожного сообщения Union Pearson Express.

Highway 3 Connector 
Highway 3 Connector - закрытый пригородный маршрут из Летбриджа в Медисин-Хэт

Ссылки 
 http://www.pwt.ca/
 https://www.onitregionaltransit.ca/
 https://redarrow.ca/
 https://nhconnections.ca/
 http://www.myebus.ca/
 http://www.dtl.ca/
 https://bcbus.ca/
 http://www.southland.ca/
 http://www.prairiebus.com/
 http://www.standardbusbc.com/
 http://www.highway3connector.ca/
 http://www.pwt.ca/
 http://www.pwtransit.ca/
 http://www.pacificwesterntoronto.com/

Транспортные компании Канады
Автобусный транспорт
Транспорт Торонто
Транспорт в Саскачеване
Транспорт в Альберте
Транспорт в Юконе
Транспорт в Британской Колумбии